Lovrenc je lahko:
 Lovrenc, moško lastno ime
 sveti Lovrenc, svetnik rimskokatoliške cerkve
 protipapež Lovrenc (22. november 496 - 506) 

 ime več naselij v Sloveniji:
 Lovrenc na Dravskem Polju, občina Kidričevo
 Lovrenc na Pohorju, občina Lovrenc na Pohorju
 Sveti Lovrenc, naselje v občini Prebold

 naziv več cerkva v Sloveniji:
Cerkev svetega Lovrenca nad Bašljem